Rockstar North  — шотландська студія-розробник відеоігор, заснована Девідом Джонсом у Данді в 1988 році, розташована на Лейт-Стріт в Единбурзі, Шотландія. Компанія є частиною Rockstar Games, яка, у свою чергу, належить видавництву Take-Two Interactive.

Студія стала популярна завдяки серії відеоігор Grand Theft Auto, яка, починаючи з Grand Theft Auto III, стала однією з найбільш продаваних в індустрії. Також Rockstar North — творець відомої відеогри «Lemmings».

Ігри 

 Menace (1988) (Amiga, ST and PC)
 Ballistix (1989) (порти MSDOS, C64, TG16)
 Blood Money (1989) (Amiga, ST і C64)
 Lemmings (1990) (Amiga, CDTV, MS-DOS, ST, Spectrum, CD-I, Lynx)
 Shadow of the Beast (1991) (порти C64, TG16-CDROM)
 Oh No! More Lemmings (1991) (Amiga, ST, MS-DOS)
 Walker (1993) (Amiga)
 Hired Guns (1993) (Amiga, MS-DOS)
 Holiday Lemmings 1993 (1993) (MS-DOS)
 Lemmings 2: The Tribes (1993) (Amiga, MS-DOS, SNES)
 All New World of Lemmings (1994) (Amiga, MS-DOS, 3DO) (видана в США як The Lemmings Chronicles)
 Holiday Lemmings 1994 (1994) (MS-DOS)
 Unirally (1994) (SNES) (видана в США як Uniracers)
 Grand Theft Auto (1997) (PS1, GBC, PC)
 Body Harvest (1998) (N64)
 Space Station Silicon Valley (1998) (N64)
 Grand Theft Auto: London, 1969 (1999) (PS1, PC)
 Grand Theft Auto: London, 1961 (1999) (PC)
 Grand Theft Auto 2 (1999) (PS1, Dreamcast, GBC, PC)
 Tanktics (1999)
 Wild Metal Country (1999) (PC)
 Wild Metal (1999) (Dreamcast)
 Grand Theft Auto III (2001) (PS2)

Як Rockstar North 
 Grand Theft Auto III (2001) (PC, Xbox) (c Rockstar Vienna для Xbox)
 Grand Theft Auto: Vice City (2002) (PS2, PC, Xbox) (c Rockstar Vienna для Xbox)
 Manhunt (2003) (PS2, Xbox, PC)
 Grand Theft Auto: San Andreas (2004) (PS2, Xbox, PC)
 Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005) (PSP, PS2) (з Rockstar Leeds)
 Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006) (PSP, PS2) (з Rockstar Leeds)
 Manhunt 2 (2007) (PS2, PSP, Wii, PC) (з Rockstar London, Rockstar Leeds і Rockstar Toronto)
 Grand Theft Auto IV (2008) (PS3, Xbox 360, PC) (з Rockstar Toronto для PC)
 Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned (2009) (PS3, Xbox 360, PC)
 Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009) (iPhone, iPod Touch, iPad, DS, PSP) (з Rockstar Leeds)
 Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony (2010) (PS3, Xbox 360, PC)
 Grand Theft Auto: Episodes From Liberty City (2010) (PS3, Xbox 360, PC)
 Red Dead Redemption (2010) (PS3, Xbox 360) (з Rockstar San Diego)
 Red Dead Redemption: Undead Nightmare (2010) (PS3, Xbox 360) (з Rockstar San Diego)
 Max Payne 3 (2012) (PC, PS3, Xbox 360)
 Grand Theft Auto V (2013) (PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360)
 Red Dead Redemption 2 (2018) (PC, PS4, Xbox One)
 Agent (TBA) (PS3)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Rockstar North 

Розробники відеоігор Великої Британії
Grand Theft Auto
Rockstar Games
Take-Two Interactive
Підприємства, засновані 1988
Підприємства, засновані 2002
Підприємства Единбурга
Розробники відеоігор
Засновані у Великій Британії 1988